Arzano kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Arzano, Frankrike, departementet Finistère i regionen Bretagne,

Italien 

 Arzano, Kampanien, kommun, Kampanien, Provincia di Napoli,